Le cose che non ti ho detto – romanzo di Bruno Morchio
Le cose che non ti ho detto (Hope Gap) – film del 2019 diretto da William Nicholson